Рясино — название населённых пунктов в России:

 Рясино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Рясино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Рясино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.